Sanvito è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santovito.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese e brianzolo.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 916 presenze.

La variante Santovito è tipicamente meridionale, presente prevalentemente nel teatino, napoletano, barese, tarantino e foggiano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani